Georg Anton Krohg er navnet på mindst to peroner:

 Georg Anton Krohg (officer) (1734-1797), norsk officer
 Georg Anton Krohg (publicist) (1817-1873), norsk publicist